Das Idea Prokom Open 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Sopot. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 19. bis 27. Juli 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Sopot